Манёво — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Пухновской волости.

География 
Расположена к востоку от озера Озерон, в 40 км к югу от райцентра, пгт Кунья, и в 1 км к северо-востоку от волостного центра, деревни Пухново.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 37 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района